Контум:

 Контум — город во Вьетнаме.
 Контум — провинция во Вьетнаме.